30 МИР Шумен (или 30 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Шумен.

Парламентарни избори

2005 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2005 г. в област Шумен, при 58,49 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

2009 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2009 г. в област Шумен (подредени според номера на бюлетината):

2013 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2013 г. в област Шумен, при 48,69 %  избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

2014 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2014 г. в област Шумен, при 45,98 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

2017 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2017 г. в област Шумен, при 48,40 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

април 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през април 2021 г. в област Шумен, при 39,93 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Народни представители избрани в XLV народно събрание са:

 ГЕРБ – СДС: Красимир Вълчев, Илтер Бейзатов
 Движение за права и свободи: Мустафа Сали Карадайъ, Хамид Бари Хамид
 БСП за България: Иван Иванов
 Има такъв народ: Йордан Свеженов

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Шумен, при 34,79 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Шумен
Област Шумен